Puchar Belgii w piłce nożnej (, , ) – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Belgii. Organizowane co sezon przez Królewski Belgijski Związek Piłki Nożnej (RBFA) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Eerste klasse A piłkarskie rozgrywki w kraju. Zwycięzca otrzymuje prawo do grania w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy.

Historia 
Pierwsze rozgrywki Pucharu Belgii zostały rozegrane w 1908 roku. Ta pierwsza edycja była rozgrywana z drużynami reprezentującymi prowincje, do których zostali wybrani najlepsi zawodnicy z każdej prowincji. Zwycięzca otrzymał od Księcia Alberta srebrne trofeum. W tym czasie piłka nożna była szczególnie popularna w Brukseli i Antwerpii. Wielkie zainteresowanie uzyskała również we Flandrii Zachodniej i Wschodniej (zwłaszcza w Brugii, ale także w Gandawie); w Walonii ważne miejsce zajmowało głównie Liège. Nic więc dziwnego, że finał rozegrano między reprezentacjami Flandrii Zachodniej a Antwerpii. Drużyna z Zachodniej Flandrii zdobyła ten pierwszy belgijski puchar. W następnym roku rozegrano Puchar tę samą formułę. Tym razem na prowadzenie wyszła Antwerpia, która w finale pokonała Brabancję. Ale w kolejnych dwóch sezonach przez różne przyczyny Puchar nie został rozgrywany (w sezonie 1909/10 z powodu braku czasu na rozgrywki pucharowe, a w 1910/11 ze względu na wielkie letnie upały).

Pierwsze rozgrywki Pucharu Belgii pomiędzy klubami odbyły się w sezonie 1911/12, a właściwie na przestrzeni półtora miesiąca: od 14 kwietnia 1912 do 27 maja 1912 roku. Założycielami nowego turnieju było tylko 11 klubów (z 14) z najwyższej ligi (zwanej Division d'Honneur) i 5 klubów (z 14) z drugiego szczebla krajowego (zwanego Promotion). Racing de Bruxelles pokonał 1:0 w finale RC de Gand i został pierwszym zwycięzcą.

W latach 1915-1926, 1928-1934, 1936-1953 oraz 1957-1963 Puchar Belgii nie był rozgrywany. Najwięcej triumfów w tym turnieju na swoim koncie ma Club Brugge, który jedenaście razy sięgał po Puchar Belgii. O dwa zwycięstwa mniej ma na swoim koncie RSC Anderlecht. W 2015 roku obie drużyny spotkali się w finale, w którym w czasie dodatkowym zwyciężył Club Brugge.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą kluby występujące w Mistrzostwach Belgii. Obecnie rywalizacje od rundy wstępnej, pierwszej itd. do finału składają się z jednego meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Rozgrywki składają się z 11 etapów: rundy wstępnej, rundy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Belgii na podium oficjalnie stawało w sumie 37 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Club Brugge, który zdobył 11 Pucharów.

Stan na 18.04.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: stan na 18.04.2022

Zobacz też 
 Superpuchar Belgii

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Pucharu w bazie League321 

!